Елистра́тов — русская фамилия.

Известные носители 
 Елистратов, Александр Витальевич (род. 1962) — советский актёр.
 Елистратов, Алексей Анатольевич (род. 1976) — российский актёр и певец.
 Елистратов, Аркадий Иванович (1873—1955) — российский и советский учёный-правовед, проректор Московского университета (1911—1913).
 
 Елистратов, Вячеслав Юрьевич (род. 1968) — советский самбист.
 Елистратов, Дмитрий Викторович (род. 1977) — старший лейтенант, Герой Российской Федерации.
 Елистратов, Пётр Матвеевич (1917—1987) — советский государственный и партийный деятель.
 Елистратов, Семён Андреевич (род. 1990) — российский шорт-трекист.
 Елистратов, Сергей Алексеевич (1923—1947) — лейтенант, Герой Советского Союза.

Елистратова

См. также